Штиби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штиби, Георг (1901—1982) — немецкий политик и публицист.
 Штиби, Шемседдин (род. 1982) — марокканский футболист, полузащитник.

См. также 
 Штиб
 Штибель